Соревнования по софтболу на летних Азиатских играх 1998 проходили с 7 по 16 декабря с участием 7 женских сборных команд.

Чемпионами Игр стала (в 3-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная Китая, победившая в финале сборную Японии; бронзовые медали завоевала сборная Китайского Тайбэя (Тайваня).

Впервые в турнире по софтболу на Азиатских играх принимали участие сборные Таиланда и Филиппин.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

1998
Софтбол
1998 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в Таиланде
Софтбол в Таиланде